Herbrig ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottfried Herbrig (1772–1850), deutscher Orgelbauer, Vater von Wilhelm Leberecht Herbrig
 Egon Herbrig (1932–2018), deutscher Unternehmer der metallverarbeitenden Industrie
 Wilhelm Leberecht Herbrig (1810–nach 1871), deutscher Orgelbauer, Sohn von Christian Gottfried Herbrig